Сервій Сульпіцій Руф (значення)
 Публій Сульпіцій Руф
 Сульпіцій Камерін Руф (значення)